dub – technika przetwarzania nagrań muzycznych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dub – część kolonii Wieprzowe Jezioro w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Dub – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada

Inne 
 Dub – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Travnik
 Dub – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Hadžići
 Dub – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Rogatica
 Dub – wieś w Czarnogórze, w gminie Kotor
 Dub – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Bajina Bašta

 Dub – inna nazwa herbu szlacheckiego Dąb
 Dub – król Alby (Szkocji) w latach 962–967

Zobacz też 
 Dubh